Baubeschreibung steht für:
 Baubeschreibung (Bauantrag), notwendiges Formular bei der Beantragung eines Bauvorhabens
 Baubeschreibung (Bauvertrag), wesentlicher Bestandteil eines Bauvertrages